Francisco Javier de Borbón (Portici, 15 de febrero de 1757 - Aranjuez, 10 de abril de 1771), infante de España, hijo de Carlos III y hermano de Carlos IV de España y Fernando IV de Nápoles.

Familia e infancia 
El infante Francisco era hijo de Carlos de Borbón, que por aquel entonces era rey de Nápoles y Sicilia (bajo el nombre de Carlos VII). Don Carlos era el presunto heredero de su hermano paterno, el rey Fernando VI de España, que no tenía hijos. La madre de don Francisco Javier era María Amalia de Sajonia, hija de Augusto III de Polonia. Recibió los nombres de Francisco Javier Antonio Pascual Bernardo Francisco de Paula Juan Nepomuceno Julián.

En 1757 recibió la Orden del Toisón de Oro. Se conoce muy poco de este infante, ya que murió en el Palacio Real de Aranjuez, a causa de la viruela, a la edad de 14 años. Fue enterrado en el Monasterio de El Escorial. Su muerte no fue muy relevante ya que la sucesión de la corona no sufrió alteración alguna.

Órdenes

Reino de España 
Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 18 de febrero de 1766: Caballero de la Orden de Santiago.

 Orden de Calatrava
 1 de febrero de 1766: Comendador mayor.
 1 de febrero de 1766: Comendador mayor de Aragón o Alcañiz.
 1 de febrero de 1766: Comendador de Casas de Sevilla y Niebla, de Fresneda y Rafales y Manzanares.

Extranjeras 
 22 de mayo de 1768:  Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (Reino de Francia)
 22 de mayo de 1768:  Caballero de la Orden de San Miguel. (Reino de Francia)
Caballero de la Orden de San Jenaro. (Reino de Nápoles)

Ancestros

Referencias 

Infantes de España del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Fallecidos por viruela
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden de Santiago
Caballeros de la Orden de San Miguel
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España por nacimiento
Nacidos en Portici
Fallecidos en Aranjuez